Turcizyras assingi  — вид мирмекофильных жуков из трибы Lomechusini семейства стафилиниды (Staphylinidae). Турция (Adiyaman). Имеет сходство с представителями рода Pella, но отличается от них наличием нескольких плезиоморфных признаков в строении лабиума (лигула с 4 сетами, 1-й сегмент щупиков много более длинный и широкий, чем 2-й членик). Мелкие красновато-коричневые жуки. Длина тела 3,8 мм. Систематическое положение остаётся неясным. Видовое название дано в честь Волкера Ассинга (Volker Assing, Гамбург, Германия), собравшего типовой экземпляр жука.

См. также 
 Ecitocala rugosa

Примечания

Литература 
 Hlaváč, P. Newton, A.F.; Maruyama, M. 2011. World catalogue of the species of the tribe Lomechusini (Staphylinidae: Aleocharinae). Zootaxa (ISSN 1175-5326), 3075: 1-151. Preview

Алеохарины
Животные, описанные в 2006 году
Насекомые Азии
Эндемики Турции
Мирмекофилы
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Монотипические роды жесткокрылых